Биричево — название населённых пунктов.

Известные носители 
 Биричево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области (Нижнешарденгское сельское поселение).
 Биричево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области (Покровское сельское поселение, ранее Викторовское сельское поселение).
 Биричево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области (Усть-Алексеевское сельское поселение).
 Биричево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.